Die Liga 1936 war die zehnte Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 5. April und endete am 1. November 1936.

Modus 
Die 10 Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1936 auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1936
Fußballsaison 1936